Лауфен () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Лауфен.

Округ входит в кантон Базель-Ланд. Занимает площадь 89,55 км². Население 18 276 чел. Официальный код — 1302.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Ссылки 

Округа Базель-Ланда